Беллоли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Беллоли, Андрей Францевич (1820—1881) — русский художник, мастер портрета.
 Беллоли, Рафаэль Диас (род. 1996) — бразильский футболист.